Yentén puede referirse a:

 el nombre común de la planta Plantago lanceolata; o
 el nombre común de la planta Plantago major.